Влади́мир (Владимир-Пассажирский) — железнодорожная станция Горьковской железной дороги на нижегородском ходу Транссиба в городе Владимире.

Описание 

На станции четыре пассажирских платформы, соединённых крытым пешеходным мостом с распределительный залом, который служит для безопасного перемещения между платформами над путями (кроме платформы № 2, которая соединена с первой деревянным пешеходным настилом). В распределительном зале есть табло прибытия и отправления поездов. Высокоскоростные поезда, как правило, отправляются со средней платформы в сторону Нижнего Новгорода, а с боковой платформы, совмещённой со зданием вокзала, в сторону Москвы. Станция оборудована турникетами.

Станция является узловой: от главного хода Транссиба ответвляется однопутная линия на Тумскую (сохранившийся ширококолейный участок бывшей Рязанско-Владимирской железной дороги, перешитый с узкой колеи на широкую в конце 1920-х годов).

Является станцией стыка родов тока: к западу от неё главный ход на Москву электрифицирован постоянным током, к востоку главный ход на Нижний Новгород — переменным током. Линия на Тумскую не электрифицирована. В восточной части станции от неё отходят ряд веток на промышленные предприятия города.

Пригородное сообщение 

Станция Владимир является станцией стыкования двух родов тока. С Московской стороны контактная сеть запитана постоянным током напряжением 3 кВ; с Нижегородской стороны контактная сеть запитана переменным током напряжением 25 кВ. Станция Владимир и участок Владимир — Петушки являются структурным подразделением Горьковской ЖД. Это создаёт специфические условия для организации пригородного сообщения. В настоящее время со станции Владимир отправляются до Москвы-Курской пригородные электропоезда (3 пары пригородных электропоездов (6992/6991; 6994/6993; 6996/6995)) и электропоезда-экспресс (3 пары ежедневных (7082/7081; 7088/7087; 7196/7195) и дополнительные по пятницам и воскресеньям) и пригородные электропоезда до Гороховца (2 пары), Коврова (8 пар), а также 2 пары пригородных поездов на тепловозной тяге до станции Тумская (город Тума).

Гороховецкое направление в пригородном сообщении обслуживается электропоездами переменного тока приписки ТЧ-7 Нижний Новгород-Московский Горьковской ЖД. До конца 1990-х годов в Гороховецком направлении курсировало 18 пар пригородных электропоездов: 8 пар до Коврова; 4 пары до Гороховца; 2 пары до Вязников; 2 пары до Гостюхино; 2 пары до Мстёры. Прямого сообщения с Нижним Новгородом не было, только пересадка по станциям Вязники и Гороховец. В 2000-ом году две Гороховецких пары были заменены на две пары прямых электропоездов 6*** нумерации Нижний Новгород-Московский — Владимир. В 2006 году был запущен ещё и экспресс № 821 отправлением из Нижнего Новгорода в 15:50 прибытием во Владимир в 19:38, обратно № 822 отправлением из Владимира в 06:10 прибытием в Нижний Новгород в 10:04, однако с началом деятельности Волго-Вятской ППК поезд был отменён. Отменены были и прямые электропоезда 6*** нумерации между Владимиром и Нижним Новгородом. Также было более чем вдвое сокращено количество пар пригородных электропоездов на Гороховецком направлении и составность поездов была сокращена с 8-10 вагонов до четырёх.

В силу своих технических особенностей Московское направление в пригородном сообщении обслуживается электропоездами постоянного тока Московской ЖД приписки ТЧ-4 Железнодорожная. В Московском направлении до 1994 года курсировало 8 пар электропоездов до Москвы-Курской. В 1994 году из-за распрей между Московской и Горьковской железными дорогами, связанных с финансированием прогона электропоездов Московской ЖД по полигону Горьковской ЖД на участке Петушки — Владимир электропоезда между Владимиром и Москвой были отменены, вместо них было назначено 5 пар пригородных поездов на локомотивной тяге в сообщении Владимир — Петушки с пересадкой в Петушках на электропоезда до Москвы. Поезда на локомотивной тяге в народе называли «Тарзаном». Они имели время хода от Владимира до Петушков около полутора часов, пересадки очень часто не были согласованы, что привело к потере пассажиропотока пригородными поездами и бурного развития автобусного сообщения между Владимиром и Москвой. В 1998 году между двумя дорогами было заключено соглашение о возобновлении прямого пригородного сообщения электропоездами между Владимиром и Москвой, однако прежний пассажиропоток вернуть уже не удалось. Осенью 1998 года была назначена одна 6*** пара отправлением в 18:00 из Москвы и в 07:00 из Владимира. В 1999 году назначен экспресс 848 отправлением из Москвы в 18:04 прибытием во Владимир в 20:34 и 847 отправлением из Владимира в 07:00 прибытием в Москву в 09:40, 6*** электропоезд по отправлению был перенесён на 19:52 из Москвы и на 07:25 из Владимира. В 2000 году добавилась ещё одна 6*** пара отправлением из Москвы в 08:12 прибытием во Владимир в 11:24 и отправлением из Владимира в 14:05 прибытием в Москву в 17:28. С назначением второй пары 6*** электропоезда количество пар пригородных поездов Владимир — Петушки было сокращено с пяти до трёх. В 2005 году был назначен «концептуальный» экспресс отправлением из Москвы в 20:12 прибытием во Владимир в 22:58 и отправлением из Владимира в 06:10 прибытием в Москву в 09:05, при этом 6*** электропоезд был отменён. Однако в скором времени был назначен другой 6*** электропоезд отправлением из Москвы в 14:12 прибытием во Владимир в 17:08 и отправлением из Владимира в 17:26 прибытием в Москву в 20:28, который на участке Москва — Петушки при движении в обе стороны делал остановки по станциям Серп и Молот, Новогиреево, Павловский Посад и Орехово-Зуево, на участке Петушки — Владимир следовал с остановками по всем пунктам, однако в дальнейшем время хода увеличено и количество остановочных пунктов добавлено. В 2006 году к депо Владимир был прикомандирован шестивагонный электропоезд приписки ТЧ-4 Железнодорожная Московской ЖД, который заменил пригородный  поезд сообщением Владимир — Петушки и в челночном режиме обслуживал оставшиеся три пары: 6202 Петушки (06:24) — Владимир (07:29) (с согласованной пересадкой с электропоезда 6902 Железнодорожная (04:34) — Петушки (06:18)); 6201 Владимир (07:55) — Петушки (08:55) (с согласованной пересадкой на электропоезд 6911 Петушки (09:24) — Москва-Курская (11:38)); 6204 Петушки (09:42) — Владимир (10:48) (с согласованной пересадкой с электропоезда 6908 Москва-Курская (07:12) — Петушки (09:29)); 6203 Владимир (12:00) — Петушки (13:03) (с согласованной пересадкой на электропоезд 6917 Петушки (13:15) — Москва-Курская (15:38)); 6206 Петушки (18:14) — Владимир (19:20) (с согласованной пересадкой с электропоезда 6922 Москва-Курская (15:38) — Петушки (17:50)); 6205 Владимир (20:00) — Петушки (21:05) (с согласованной пересадкой на электропоезд 6937 Петушки (21:54) — Москва-Курская (00:18)). В таком виде пригородное сообщение на Московском направлении просуществовало до начала деятельности пригородных пассажирских компаний. С 1 января 2011 года Волго-Вятской ППК вместо двух пар электропоездов Москва — Владимир — Москва (6992/6991 и 6994/6993) и трёх пар электропоездов Петушки — Владимир — Петушки (6202/6201; 6204/6203; 6206/6205) были назначены три по сей день существующие пары. Однако, весной 2012 года пригородное сообщение на участке Петушки — Владимир было под угрозой закрытия из-за конфликта между администрациями Владимирской области и Волго-Вятской ППК, связанного с отсутствием договорённости по оплате администрацией Владимирской области в пользу Волго-Вятской ППК так называемых «выпадающих расходов».

Дальнее следование по станции 
На станции останавливаются все поезда дальнего следования и производится смена локомотивов, за исключением двухсистемного электропоезда «Ласточка» и скоростного поезда «Стриж», следующего под электровозом ЭП20, а также поездов № 59/60 «Волга» и № 87/88, также обслуживаемых ЭП20. Стоянка скоростных поездов занимает около двух минут, стоянка «Волги» — пять минут.
Время в пути от Курского и Восточного вокзалов Москвы на скоростных поездах составляет обычно от 1 часа 40 минут до 2 часов, на поездах дальнего следования (часть которых отправляется и прибывает на Ярославский вокзал столицы, преодолевая расстояние на 20 км больше), экспрессах и скорых пригородных электропоездах 7000-й нумерации — 2,5—3 часа, на пригородных электропоездах 6000-й нумерации — 3—3,5 часа.

По состоянию на начало 2020 года (до пандемии COVID-19) вокзал отправлял и принимал следующие пассажирские поезда:

История 
Официальное открытие движения по станции Владимир состоялось 14 июня 1861 года. В этот день в Москву был отправлен пассажирский поезд, состоявший из четырёх вагонов и десяти платформ. В пути он потерпел крушение — дорога не была полностью готова к эксплуатации. Однако ещё раньше, 19 марта того же года, на станцию из Москвы прибыл экстренный поезд, доставивший во Владимирскую губернию несколько тысяч экземпляров Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости.

2 августа 1862 года был открыт для движения участок от Владимира до Нижнего Новгорода; в 1878 году уложены вторые пути на участке Москва — Владимир, в 1892 году — до Нижнего Новгорода. В конце 1900 года от станции Владимир были отправлены первые поезда по Рязанско-Владимирской узкоколейной железной дороге, в 1920-х годах участок Владимир — Тумская был перешит на широкую колею.

10 апреля 1913 года отмечалось 50-летие службы билетного кассира О. С. Кнушевицкой — первой в России женщины служащей железной дороги. 10 апреля 1863 года она была утверждена в должности билетного кассира станции Вязники. Через 10 лет её перевели с повышением на станцию Владимир.

К январю 1962 года завершена электрификация дороги, со станции Горький-Сортировочный (ныне Нижний Новгород-Сортировочный) во Владимир пришёл первый электровоз; 30 мая 1971 года со станции Владимир впервые была отправлена электричка в Москву.

Старое здание вокзала, несмотря на свою архитектурную ценность, было снесено в 1970-х годах. В 1975 году построено новое, ныне действующее, здание железнодорожного вокзала.

В 1999 году было открыто движение электропоезда-экспресса повышенной комфортности Владимир — Москва, время в пути между двумя городами сократилось до 2,5 часа. В апреле 2005 года на участке Владимир — Москва введён в обращение второй концептуальный поезд.

1 августа 1999 года, в день железнодорожника, на площади, занимаемой до 1975 года зданием старого железнодорожного вокзала, был установлен паровоз-памятник серии Л, работавший на Горьковской железной дороге до 1970-х годов. В 2002 году рядом с паровозом Л-0801 был поставлен крытый грузовой вагон узкой колеи, трудившийся ранее на участках Тумская — Рязань-Пристань и Тумская — Голованова Дача. Памятники символизируют трудовую славу локомотивных и вагонных депо станций Владимир и Тумская.

14 мая 2011 года в честь 120-летия Транссибирской магистрали и за 1000 дней до открытия Олимпийских игр в Сочи на Вокзальной площади была торжественно заложена аллея «120 лет Транссибу».

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения электропоездов по станции в направлении Москвы
 Расписание движения поездов дальнего следования по станции
 Исторические фотографии снесённого здания вокзала

Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Владимира
Узловые железнодорожные станции
Станции стыкования родов тока
Железнодорожные станции, открытые в 1861 году